Palais Clam-Gallas bezeichnet:

 ein Palais in Prag, siehe Palais Clam-Gallas (Prag)
 ein Palais in Wien, siehe Palais Clam-Gallas (Wien)